Melanipe é nome de diferentes personagens na mitologia grega.

 Melanipe, uma amazona, filha de Ares e irmã de Hipólita, Antíopa e Pentesileia. Héracles a capturou e exigiu o cinturão de Hipólita como resgate, em troca de sua liberdade. Hipólita aceitou e Héracles a libertou.Alguns dizem que se casou com Teseu. Outros relatam que foi morta por Telamon.
 Melanipe, a mãe de Éolo, o senhor dos ventos da Odisseia
 Melanipe, uma ninfa, esposa de Ítono, filho de Anfictião, e mãe de Beto, que deu nome à Beócia
 Melanipe, filha do centauro Quirão

Amazonas_(mitologia)
Princesas da mitologia grega